R75 – strada regionale Graaff-Reinet – Uitenhage (Sudafrica)
 BMW R75 – motocicletta della BMW